Fernando Carlos III de Gonzaga-Nevers (Revere, 31 de agosto de 1652 - Padua, 5 de julio de 1708), fue el último Duque de Mantua, además de Duque del Montferrato y Duque de Guastalla, Duque de Carlovilla y Príncipe de Arches.

Primeros años de vida 
Era hijo de Carlos II de Gonzaga-Nevers y de Isabel Clara de Habsburgo. Sucede a su padre a los 13 años, al morir este. Su madre asume como regente a la espera de la mayoría de edad de su hijo. Gracias a las relaciones de su tía Leonor Gonzaga, viuda del Emperador Fernando II, se casó en 1671 con Ana Isabel Gonzaga de Guastalla que le entregó como dote sus territorios sobre ese ducado y sus feudos en Luzzara y Reggiolo, que eran el centro de una feroz disputa familiar entre dos ramas de la familia.

Fernando Carlos, era un hombre inteligente y muy apasionado de la música, de hecho en 1700 el compositor Tomaso Albinoni le dedicó su segunda obra publicada. Sin embargo siempre mostró un carácter débil y poco dotado a los asuntos políticos, más bien inclinado hacia los caballos y mujeres que al ejercicio estratégico y financiero que significaban el Montferrato y Mantua.

Al obtener la sucesión de la Guastalla al fallecer su suegro Ferrante III  Gonzaga en 1678, entabló conversaciones con el Rey de Francia Luis XIV para cambiarlo por una pensión. Finalmente, tras una larga negociación, en 1681 el acuerdo fue entregar Casale Monferrato al Rey Sol a cambio de 100.000 escudos y el título de General del Ejército Francés en Italia. Y en 1695, tras la demolición de la poderosa plaza fortificada montferrina a manos de las tropas españolas, Fernando Carlos, volvió a poseer la ciudad mediante el Tratado de Turín, aunque ya había perdido por completo su valor militar estratégico.

Fue despojado del Ducado de Guastalla en 1692 en favor de su cuñado Vicente Gonzaga. Al estallar la Guerra de Sucesión Española, se encontró de pronto en el centro de la estrategia militar del conflicto franco-español. Tras acordar el ingreso de las tropas Borbónicas a Mantua en abril de 1701, Fernando Carlos huyó a Casale, confiando la regencia a su esposa Ana Isabel, quien falleció en 1703.

Queriendo encontrar una nueva esposa y tras sopesar diferentes candidatas, Fernando Carlos escogió a la joven princesa francesa Susana Henriqueta de Lorena hija de Carlos III, Duque de Elbeuf con quien contrajo matrimonio en noviembre de 1704. 

Con la victoria de Eugenio de Saboya sobre las tropas francesas en la Batalla de Turín 1706 terminó la suerte política de Fernando Carlos: fue acusado de felonía por haber permitido el ingreso de las tropas galo-españolas en la ciudad y el 21 de enero de 1707 el Duque tuvo que huir por última vez a Venecia. La dieta de Ratisbona lo expolió de sus propiedades y señoríos al año siguiente, liberando a sus súbditos de su obediencia y entregándolos al Conde de Castelbarco, quien murió a los 6 días de recibido el cargo, probablemente envenenado, sin haber ni siquiera haber recibido las noticias de esta decisión.

Así se terminaron casi cuatro siglos de la Dinastía Gonzaga, y con ella también las condiciones de Ducado de Mantua y Monferrato, Fernando Carlos muere ese mismo año en Padua.

El último duque  

En 1665, Fernando Carlos recibió la investidura imperial en el Ducado de Mantua con la ceremonia de coronación en la catedral de San Pedro. Entre los primeros actos de gobierno del duque hubo que tratar de frenar los abusos que ocurrieron en el cobro de los costos judiciales. Al mismo tiempo, se implementó la reforma del orden público del ducado. Durante los años del gobierno del duque Fernando Carlos, el ducado de Mantua experimentó un período de desarrollo y autonomía hacia el Imperio. Esto despierta las sospechas de España, quien, temiendo el fortalecimiento del pequeño estado de Mantua, decidió suspender el pago de la contribución anual de 50,000 escudos a la guarnición de Casale, causando así la ira del duque de Mantua. Obtuvo la sucesión de Guasdecretas con el rey de Francia Luis XIV para obtener tal vez dinero y pensiones. Posteriormente, el duqueo  fue a Roma para recibir una visita de estado del Papa Inocencio XI. En la misma ocasión, fue invitado por la reina Cristina, luego en el "exilio dorado" en la ciudad de los papas. Al abandonar Roma, Fernando Carlos llegó a Nápoles, donde el duque estaba satisfecho con la atención especial que el virrey prestó a su presencia en la ciudad.

Con respecto a las negociaciones con la Francia del rey Sol, después del fracaso de un primer acuerdo debido a la traición del agente de Gonzaga Ercole Mattioli (enviado por el duque a Versalles para ratificar los acuerdos previamente estrictos en Venecia ), por consejo de sus ministros Ferdinando Cavriani,Federico Gonzaga d' Luzzara y don Giuseppe da Varano de Camerino, en septiembre de 1681 Fernando Carlos decidió ceder la ciudadela de Casale al rey Sol., a cambio de 100.000 Escudos y el título de generalísimo de los ejércitos franceses en Italia. Aunque los acuerdos estipulaban solo el traslado de la ciudad, el comandante francés Nicolas de Catinat ocupó todo el Monferrato, expulsando a los hombres de Gonzaga.

En 1687 fue a Viena al emperador Leopoldo I  de Habsburgo, quien lo cubrió con atenciones especiales, con la esperanza de convencerlo de negar la alianza con Francia y de participar, en Hungría, en operaciones contra los turcos. El duque se encontró en el frente de la guerra austro-turca durante la batalla de Mohács, sin participar directamente sin embargo. Regresó a Mantua el 6 de octubre del mismo año. En 1688, manteniendo la fe en su personaje, organizó celebraciones importantes en Mantua para el carnaval, y luego también participó en la de Venecia. Fernando comenzó a fortificar Guastalla con la ayuda secreta de los soldados franceses, para poder ceder más fácilmente a Francia, pero en 1689 el gobernador de Milán, Antonio López, llegó a Guastalla y ordenó el desmantelamiento de las fortificaciones. En 1691, Fernando Gonzaga, a la llegada de las tropas españolas al estado de Gonzaga, dejó el gobierno del ducado en manos de su esposa Anna Isabella y se retiró a Venecia. La duquesa, a pesar de la ausencia de su esposo, pudo sostener muy bien el destino del ducado y obtuvo del nuevo gobernador de Milán, Diego Dávila., la retirada de las tropas españolas de Mantua. La adhesión del duque de Mantua a la causa francesa provocó la indignación del emperador Leopoldo I quien, en 1692, otorgó la posesión del ducado de Guastalla al duque Vincenzo, a quien le concedió la investidura en 1693. Desposeído del ducado de Guastalla en 1692 a favor de su cuñado, tras el estallido de la guerra de sucesión española, Mantua llegó a estar fuertemente en el centro de las estrategias militares imperiales. Después de conceder la entrada a las tropas de la coalición borbónica en Mantua (5 de abril de 1701), el emperador Leopoldo citó a Gonzaga por delito grave frente a la Corte Suprema del Imperio, mientras que las tropas imperiales dirigidas por Eugenio de Saboya invadieron el ducado de Mantua y sitiaron la capital. Fernando huyó a Casale, confiando la regencia a su esposa Anna Isabella, quien sin embargo murió a la edad de 48 años, el 19 de noviembre de 1703. El duque no regresó a Mantua ni siquiera con motivo de su funeral.

Ansioso por encontrar una nueva esposa, después de examinar varias opciones, incluida la anciana pero muy rica princesa de Condé, el príncipe finalmente eligió casar a una joven princesa francesa, Susanna Enrichetta di Lorena, con quien se casó en Tortona. 8 de noviembre de 1704, regresando a Casale y mudándose a Mantua en 1705.

Descendencia 
Fernando Carlos no tuvo descendencia alguna de ninguna de sus esposas, dejó solamente hijos ilegítimos: 
Juan (1671 - 1743), casado con Carlota Isabel de Gibanel;
Juana (fallecida 1749), casada con el Conde Bardoxi;
Clara (fallecida 1748), monja Clarisa Capuchina;
Margarita, monja Clarisa Capuchina;
Carlos (fallecido 1771), canónico de la basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano;
Isabel, quien fuera Sierva de María. 

Al morir el padre, Juan intentó reivindicar inútilmente la sucesión del Ducado de Mantua y del Montferrato. Tuvo tres hijos con su esposa: Felipe, Clara y Francisca. Su primogénito continuó con la pretensión paterna, mientras sus hermanas se casaron respectivamente con los Condes Sannazzaro y Mazzetti.

Al morir Felipe, la pretensión del Ducado fue reivindicada a su hija primogénita Leonor, casada con Giuseppe Baretta, Duque de Sommari y Marqués de Mesagne. Los descendientes de esta pareja son los actuales Príncipes de Castelfranco y de momento no han solicitado la pretensión de los títulos perdidos.

Referencias 

 Giuseppe Coniglio. I Gonzaga. Varese, Dall'Oglio, 1967.
 Lorenzo Bignotti. La Zecca di Mantova e Casale (Gonzaga). Mantova, Grigoli, 1984
 Alessandro Cont, Sotto tutela: il sovrano bambino in Italia (1659-1714), “Rivista storica italiana”, 124, 2 (agosto de 2012), pp. 537-581

Enlaces externos 
  biografía
 Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Gobernantes de Mantua del siglo XVII
Gobernantes de Mantua del siglo XVIII
Duques de Mantua (Gonzaga-Nevers)
Nacidos en la provincia de Mantua
Fallecidos en Padua